Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1991—1992, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат в третий раз прошёл в Канаде с 26 ноября по 1 декабря 1991 года в городе Халл.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1991 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Интересные факты 
 Это был последний мировой чемпионат, где спортсмены бывшего Советского Союза выступали под одним флагом за свою державу.

Ссылки 

 

1991 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Канаде
Спортивные соревнования в Онтарио
Спорт в Канаде в 1991 году